Ву́ду (, , , ) — общее условное наименование синкретических культов, распространённых в странах Западной Африки, Карибского бассейна, а также в США среди значительной части афроамериканцев.

Вуду представляет собой конгломерат из всевозможных анимистических культов, который включает в себя традиционные верования  в Новом свете, как, например,  (), кандомбле () в Бразилии, винти в Суринаме, луизианская (новоорлеанская) вуду и сантерия на Кубе и в Доминиканской республике. Все эти направления имеют синкретическую природу, соединяя с народным католицизмом африканские традиционные религии, зародившиеся в среде народа конго на территории современных Республики Конго, Демократической республики Конго и Анголы.

Этимология 
На языке фон вуду означает дух.

Религиозные практики, присущие вуду 

 От зла спасают очистительные жертвоприношения и талисманы. Наиболее известной разновидностью вудуистских талисманов являются мешочки с различными предметами, называемые гри-гри.
 Музыка и танцы — ключевая часть ритуалов вуду.
 В качестве святилища вудуисты выбирают обычное жилище (хунфор — святилище). Основные атрибуты: митан (столб — дорога богов) и чёрные свечи. Пятеро барабанщиков, выстукивая чёткий ритм, причём каждый свой, возвещают об открытии церемонии. После чего поётся песня-прошение, обращённая к лоа (искажённое французское «loi») Легбе: «Папа Легба, отвори ворота. Папа Легба, отвори ворота и дай мне пройти. Отвори ворота, чтобы я смог возблагодарить лоа».
 Танцуя вокруг столба-шеста, мамбо (жрица вуду), вместе со своей помощницей унси и помощником ла пласом, струйкой воды из кувшина создают вокруг шеста магический круг в честь Папы Легба и охранителя дома Огу Фера (Ogou Fer), чтобы отогнать от себя и присутствующих злых духов. Хунган или мамбо посыпает пол мукой и чертит веве (символы божественных духов лоа). Затем обязательна экстатическая пляска под звук барабанов — женщины в белых платьях и мужчины в костюмах. Когда публика достаточно разогрелась, бокор пускает петуха, которому отрубают голову. После этого участники сантерии (церемонии) впадают в транс и на них нисходит благодать духов лоа.
 Непристойные танцы и выходки с сексуальным подтекстом во время праздника Fete de Gede сообщают лоа о том, что люди готовы с ними встретиться.

Африканские корни 
Корни вуду, а по мнению некоторых исследователей, само вуду зародилось в Африке не позже XVII века на основе традиционных верований народов фон, гбе, эве. Родиной вуду называют Бенин. Пантеон включает в себя верховного бога Маву, его сына Легба и духов-посредников. Позитивную роль в вуду играют змеи-питоны. Вудуистским считается Храм Питонов в городе Уида. Также «вудуистский праздник Зангбето» и поныне отмечается в деревнях Того и Бенина, который подразумевает сопровождаемые танцами и посыпанием кукурузной муки вокруг соломенных чучел.

В процессе ритуала доволоко дух-лоа овладевает человеком, который пьёт кровь жертвенного животного (обезглавленной курицы) и исступленно танцует под звуки барабана. Во время ритуала коку пляшущие танцоры общаются с добрым духом Ганбада, обсыпая себя мелом или мукой.

В религии вуду состоит также верховный жрец Бенина. С 1991 по 2017 им был Сосу Гедехунге.

Гаитянская вуду 

Гаитянская вуду (, ), являющаяся наиболее ортодоксальной разновидностью этой религии, сформировалась в среде западноафриканских рабов на Гаити в результате смешения народных верований и элементов католицизма. Главной основой для формирования вуду стали религии народов фон и эве. В 1804 году вуду стало официальной религией ставшего независимым Гаити.

Пантеон 
Пантеон гаитянской вуду включает два основных типа божеств:
 Бонди () — высшее божество религии вуду, всемогущий Бог, сопоставимый с христианским образом Бога. Тем не менее, в отличие от христианства, в вуду существует концепция, согласно которой Бонди отстранился от всего происходящего в этом мире и не вмешивается в дела людей. Имя Бонди происходит от , что означает «добрый Бог»;
 Лоа () — божественные духи более низкого порядка, с которыми в силу отстранённости Бонди от мирских дел и имеют дело последователи вуду. Именно с обращением к лоа связаны молитвы и ритуалы, проводимые последователями вуду.

Жречество 
В гаитянской вуду существует несколько разновидностей профессиональной религиозной деятельности, которые выделяются на основании пола и специализации.
 Хунган ( — священник) и мамбо (священница) — собственно жрецы вуду, деятельность которых ориентирована на получение предсказаний от духов во время одержимости;
 Бокор ( — колдун) — человек, профессионально занимающийся магической деятельностью. Бокоры часто понимаются как люди, практикующие «чёрную магию» и не всегда признаются хунганами и мамбо в качестве адептов вуду.

Жрецы вуду делятся на несколько категорий в зависимости от уровня жреческого посвящения.
 Оунси () — помощник, примерно сопоставимый с католической должностью министранта;
 Унган си пвен () или мамбо си пвен ();
 Унган Асогве () или Мамбо Асогве ().

Луизианская вуду 
Термин «Луизианская вуду» применяется для обозначения религиозных практик, происхождение которых связано с африканской диаспорой штата Луизиана. В отличие от вуду острова Гаити, вуду Луизианы более открыта, склонна к синкретизму и характеризуется активными заимствованиями из западной культуры, в особенности, из католицизма. В Луизианской вуду большую роль играют параллели между христианскими святыми и лоа, во время вудуистских практик используют католические молитвы.

В культуре 
Религия вуду приобрела широкую популярность в современной массовой культуре, в особенности благодаря теме зомби, магических кукол и чёрной магии. Это нашло отражение в:
 кинематографе — фильмы «Я гуляла с зомби» (1943), «Чума зомби» (1966), «Сердце Ангела» (1987), «Живи и дай умереть», «Змей и радуга» (1988), «Детские игры», «Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Американская история ужасов», «Хищник 2», серия «Tale of the Goat» телесериала «Полиция Майами», Плащ и кинжал и др.;
 компьютерных играх — Gabriel Knight: Sins of the Fathers, Risen 2: Dark Waters, Risen 3: Titan Lords, Shadow Man, Smite, Full Mojo Rampage, The Sims 4;
 художественной литературе — например, в романах Абрахама Меррита «Burn, Witch, Burn!» (в русском переводе — «Дьявольские куклы мадам Менделип»), Тима Пауэрса «На странных берегах» (англ. On Stranger Tides), «Граф ноль» и «Мона Лиза Овердрайв» Уильяма Гибсона, а также у русскоязычных авторов: например, в цикле книг «Анклавы» Вадима Панова, в романе Андрея Гусева «Наш жёсткий секс в Малинди» и др.;
 В музыке — сингл группы The Prodigy Voodoo People (1994), творчество группы 2rbina 2rista.

В то же время, за редким исключением произведения такого рода используют лишь внешний антураж вуду, игнорируя реальное содержание учения этой религии.

Примечания

См. также 

 Кукла Вуду
 Веве (символ)
 Зомби
 Худу (народная магия)
 Гри-гри (талисман)

Ссылки 
 СПРАВКА: Религия вуду — история, теология, ритуалы. Вуду как официальная религия Гаити
 Жуткий культ, который практикуется и сегодня: как вуду стал разновидностью католицизма
 ВУДУ приоткрывает завесу тайны

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

 
Религиозный синкретизм